Željko Karaula (slikar)
Željko Karaula (povjesničar)